

События 
 

 Первое упоминание о культивации хмеля. В районе Галлертау (современная Германия).
 В баварском городе Гайзенфельд начинается первое производство пива на территории Священной Римской империи.
 По одной из версий, Гильдепранд назначается королём-соправителем лангобардов, вместе со своим дядей Лиутпрандом. По другой версии это произошло в 737 году.
 Арнефрид становится констанцским епископом.
 Кутберт Кентерберийский становится Херефордским епископом.
 Арабский полководец Мерван из династии Омейядов, назначенный наместником Кавказа, назначает в Тбилиси эмира, власть которого распространялась на всю Грузию, как восточную, так и западную. Основание Тбилисского эмирата.
 Учёный бонза Робэн пригласил корейского учёного Симсанга Синсё прочесть лекции по Аватамсака-сутре (Кэгонгё) в храме Консю-дзи. Основание Кэгона в Японии.
 Китайцы начинают военные действия против тюргешей Семиречья в районе озера Балхаш. Каган Тюргешского каганата Сулук, вторгшийся в Тарим, терпит поражение от китайского полководца Кай Ки-юна.
 Китайский император Сюань-цзун начинает войну против мусульман в Кашгаре.
 Кидани и Си объявляют о своей независимости от династии Тан. Генерал Ань Лушань, посланный против восставших в Маньчжурию, теряет всех своих солдат, за что приговаривается к смертной казни, позднее отменённой.
 Воинственные раджпутские правители из династии Томара основали к югу от отрогов Аравалли крепость Лал-Кот, давшую начало городу Дели.
 Майордом франков Карл Мартелл совершил поход до устья Роны, в Арль и Марсель. Опустошения, нанесённые франками, вызвали единодушный протест провансальцев. По призыву патриция Моронта, они пошли на союз с арабами и сообща напали на город Авиньон.
 Весна — Карл Мартелл вынужден признать Гунальда герцогом Аквитании, при условии что он принесёт клятву верности Карлу. Таким образом, Аквитания сохранила на некоторое время автономию.
 6 августа — Карл Мартелл разбил арабов Сернака возле Бокера.
 Одилон становится герцогом Баварии.
 Король Мерсии Этельбальд издаёт «Диплом Исмере» (хартия короля Этельбальда элдормену Кунеберту). Этот документ начинается с описания Этельбальда как «короля не только Мерсии, но также и всех областей, которые называются общим именем Южная Англия»; далее в списке он назван «Rex Britanniae» («Король Британии»).
 Король пиктов Энгус I совершил вторжение в Дал Риаду, разорил земли королевства, захватил важную крепость Дуннад и сжёг Крейк. Также были пленены Дунгал мак Селбайг и его брат Фередах. Во время похода погиб сын Энгуса I, Бруде. После этого войско пиктов возглавил брат короля, которому удалось разгромить короля Муйредаха в битве при Калатроссе. В этом сражении погиб и сам король Дал Риады. Энгус устанавливает на два десятилетия свою власть над Шотландией.
 Ахав Тикаля Икин-Чан-Кавиль побеждает соперников из Калакмуля в Петене и присоединяет Южный Юкатан. Гибель Канульского царства.
 Закончено строительство буддистского храма Наньшань в Чжанчжоу — одного из важнейших в Китае.
 Леон I становится новым архонтом Абазгии. Прибывшие в Абхазию князья Картли Арчил и Эгриси Мир, отступавшие под натиском арабов, совместно с Леоном отбивают попытку арабов захватить Абхазию, победив их в Анакопийском сражении.
 В Киригуа завершена стела «Большая черепаха», одна из четырёх стел города.
 После разрушения арабами Себастополиса, основывается поселение Цхум в составе Абхазского царства.
 Индийский монах Бодхисена прибыл в Японию в распространять буддизм и представил жителям Великого Будду, построенного в Тодай-дзи.
 Начало «пробела VIII века» в истории Баакульского царства.
 Тонтуан II становится епископом Оша.
 Святой Эмильен возглавляет кафедру Сен-Жан-де-Морьена епископства Шамбери.
 Барбат становится архиепископом Болоньи.
 Эоган мак Муйредах унаследовал власть над кланом Кенел Лоарн, а также титул короля Дал Риады.

Родились 
 Жао Чинг (ум. 3 октября 796) — чэнсян во время правления императора Де-цзюна.
 Роланд (ум. 778) — знаменитейший из героев французских эпических сказаний цикла Карла Великого, маркграф Бретонской марки.
 Ху Чень (ум. 1 января 800) — китайский генерал, прославившийся защитой императора Де-цзюна во время восстания Жу-Чи.

Скончались 
 Св. Виктор из Браги.
 Лаошань Йифу (р. 658 или 661) — мастер чань из северной школы чань.
 Ли Цзаньксань (р. 665) — чэнсян во время правления императоров Жуй-цзуня и Сюань-цзуня.
 Константин II — архонт Абазгии.
 Муйредах мак Айнбкеллах — король гэльского королевства Дал Риада.
 Одойн — констанцский епископ.
 Сакина (р. 669) — дочь имама Хусейна ибн Али. Одна из двух дочерей, бывших при имаме во время битвы под Кербелой
 Хугберт — герцог Баварии.
 Флан Эйгхл — епископ Охрима.
 Шию Чуюк (р. 669) — мастер чань из школы Жиньжонг.
 Ямабэ-но Акахито — один из величайших поэтов Японии первой половины VIII века.

См. также

Примечания